Ниже представлена дискография японской экспериментальной группы Boris.

Студийные альбомы

Концертные альбомы 
 Boris Archive (2005)
 Smile -Live at Wolf Creek- (2008)
 Smile -Live in Prague (2009)
 Boris / Variations + Live in Japan (2010)
 Archive II (2014)
 Crossing Waltz (2016)
 eternity (2018)

EP, синглы и демо 
 Demo Vol. 1 (1993)
 Demo Vol. 3 (1994)
 1970 (2002)
 A Bao A Qu (2005)
 Statement (2008)
 Message (2008)
 Japanese Heavy Rock Hits v1-4 (2009)
 Black Original Remix (2011)
 Looprider Remix (2012)
 Cosmos (EP) (2012)
 Mr. Shortkill (EP) (2016)
 Phenomenons Drive (2018)
 Tears (2019)
 Boris (Melvins cover, 2020)

Видео 
 «Hama»
 «Kuruimizu»
 «Ibitsu»
 «Furi»
 «Korosu»
 «1970»
 «A Bao A Qu»
 «The Evil One Which Sobs (Remix)»
 «Pink»
 «Rainbow»
 «Statement»
 «My Neighbour Satan»
 «Hope/Riot Sugar»
 «The Power»
 «Absolutego»
 «Dōshitemo Anata o Yurusenai»
 «Love»
 «Shadow of Skull»
 «Anti-Gone»
 «鏡 -Zerkalo-»

Совместные альбомы

С Merzbow 
 Megatone (2002)
 04092001 (2004)
 Sun Baked Snow Cave (2005)
 Walrus/Groon (2007)
 Rock Dream (2007)
 Klatter (2011)
 Gensho (2016)
 2R0I2P0 (2020)

С другими 
 Black: Implication Flooding (с Кейдзи Хайно, 1998)
 Altar (с Sunn O))), 2006)
 Rainbow (с Michio Kurihara, 2006/2007)
 Cloud Chamber (с Michio Kurihara, 2008)
 BXI EP (с Ian Astbury, 2010)
 EROS (с Endon, 2015)
 Low End Meeting (с GOTH-TRAD, 2015)
 Refrain (с Z.O.A, 2020)

Сплиты 
 Boris/Barebones Split EP (1996)
 Boris/Tomsk 7 Split EP (1997)
 More Echoes, Touching Air Landscape (с Choukoku no Niwa, 1999)
 Boris/The Dudley Corporation Split EP (2003)
 Long Hair and Tights — (с Doomriders, 2007)
 Damaged split EP + DVD (с Stupid Babies Go Mad, 2007)
 She’s So Heavy (c Torche, 2007)
 Chapter Ahead Being Fake (2010/2009)
 Golden Dance Classics (с 9dw, 2009)
 Boris/Saade (2011)
 Asobi Seksu x Boris (2012)
 Boris/Joe Volk (2012)
 Boris/Heap Split Single (2014)

Примечания 

Дискографии Японии